Les championnats panaméricains d'escrime 2018,  édition des championnats panaméricains d'escrime, ont lieu en juin 2018 à La Havane, à Cuba.

Nations participantes 
26 nations sont représentées durant ces championnats, qui alignent un total de 329 tireurs. Cinq pays sont représentés par le nombre maximum de 24 escrimeurs.
Les nations représentées et leur effectif sont :

  (23)
  (1)
  (24)
  (19)
  (23)
  (24)
  (7)
  (23)
  (8)

  (1)
  (24)
  (11)
  (2)
  (1)
  (1)
  (4)
  (24)
  (7)

  (6)
  (1)
  (19)
  (15)
  (19)
  (15)
  (3)
  (24)

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2017-2018
 Championnats panaméricains d'escrime

2018
Événement sportif à La Havane
Amérique
Événement sportif international à Cuba
2018 à Cuba
Escrime à Cuba
Sport en juin 2018